Garip bezeichnet:

 Garip, eine auch als die Erste Neue bekannte türkische Dichtergruppe, die in den 1940er Jahren entstand
 Garip (Buch), ein einflussreicher Gedichtband der türkischen Dichter Orhan Veli Kanık, Oktay Rifat Horozcu und Melih Cevdet Anday, der 1941 in Istanbul veröffentlicht wurde